9-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 18 червня по 10 липня 1937 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 18 шахістів.

Набравши 12½ очок з 17 можливих (+10-2=5) переможцем першості став Федір Богатирчук (Київ).

Переможець попереднього чемпіонату Йосип Погребиський, набравши 11½ очок, задовільнився другим місцем.

На турнірі було зіграно 153 партії, з яких 89 закінчилися перемогою однієї з сторін (58,2%), а 64 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1937 у шахах
1937 в Україні
Червень 1937
Липень 1937
Чемпіонати УРСР із шахів